Valmont puede referirse a: 

 Valmont, localidad quebecesa de Mauricie; 
 Valmont, comuna francesa situada en Mosela; 
 Valmont, comuna francesa situada en Sena Marítimo; 
 Jacques-Christophe Valmont de Bomare (1731-1807), naturalista  francés; o
 Valmont, película de 1989 de Milos Forman.